Yangzhong är en ort i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, omkring 70 kilometer norr om provinshuvudstaden Fuzhou. Antalet invånare är .

Runt Yangzhong är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Jinhan Shezuxiang,  km öster om Yangzhong. I omgivningarna runt Yangzhong växer i huvudsak blandskog.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Fujian
WP:Projekt Kina